Giersbach steht für:

 Giersbach (Herrischried), Dorf im Gemeindeteil Wehrhalden von Herrischried im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Giersbach (Murg), linker Zufluss der „Hauensteiner“ Murg (zum Hochrhein) bei Giersbach, Gemeinde Herrischried, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Giersbach ist der Familienname folgender Personen:
 William Giersbach (* 1941), US-amerikanischer Objektkünstler